Эса Вейкко Антеро Канкконен (, род. 5 января 1940, Соткамо) — финский прыгун с трамплина, гольфист и бейсболист. Олимпийский чемпион 1964 года в прыжках с трамплина.

Карьера 
Вейкко Канкконен дебютировал на Олимпийских играх в двадцатилетнем возрасте. На Играх в Скво-Вэлли он выступил неудачно, заняв 40-е место из 45 участников.

Перед Олимпиадой в Инсбруке Канкконен выиграл Турне четырёх трамплинов, первенствовав на двух этапах, в том числе и на этапе в Инсбруке, где месяц спустя должны были состояться олимпийские старты. В рамках Игр финский летающий лыжник одержал победу на нормальной трамплине, опередив более чем на 3 балла норвежца Энгана. На большом трамплине они поменялись местами и Канкконен завоевал серебро, уступив норвежцу 1,8 балла. В том же году выиграл домашние Лахтинские игры, а также первенствовал в Хольменколлене, став кавалером почётной Хольменколленской медали.

В сезоне 1965/66 Канкконен второй раз в карьере завоевал титул победителя Турне четырёх трамплинов. На Олимпиаде в Гренобле был знаменосцем сборной Финляндии, но в рамках спортивной программы выступил неудачно, став 17-м на нормальном трамплине и 24-м на большом.

Помимо прыжков с трамплина Вейкко Канкконен на серьёзном уровне играл в бейсбол в составе лахтинского клуба «Maila-Veikot». Также занимался гольфом, где его лучшим достижением было четвёртое место на чемпионате страны. сын Канкконена — Ансси стал профессиональным гольфистом.

Ссылки 
 
 

Прыгуны с трамплина Финляндии
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1960 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1964 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1968 года
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1964 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Победители Хольменколлена
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Спортсмены нескольких видов спорта